TJ Jiskra Dobronín (celým názvem: Tělovýchovná jednota Jiskra Dobronín) je český fotbalový klub, který sídlí v obci Dobronín v Kraji Vysočina. Klub byl založen v roce 1951. Od sezóny 2003/04 působí v I. A třídě Kraje Vysočina (6. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Dobronín.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální webové stránky 
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 

Fotbalové kluby v Kraji Vysočina
Fotbalové kluby založené v roce 1951
TJ Jiskra
Sportovní kluby v okrese Jihlava
Fotbal v okrese Jihlava